Superettan 2021 var den tjugoandra säsongen av Superettan, Sveriges näst högsta division i fotboll för herrar, nivån under Allsvenskan.

Förlopp
Den 22 december 2020 meddelade Svenska Fotbollförbundet att de första matcherna spelas helgen den 10–11 april 2021 och serien avslutas lördagen den 27 november samma år.

Lag och arenor 
16 lag kvalificerade sig för spel i superettan 2021 efter resultat från Allsvenskan 2020, Superettan 2020 och Division 1 2020.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Kvalspel

Allsvenskan 2022

Superettan 2022

Skövde AIK till Superettan med det ackumulerade slutresultatet 3–0.

Dalkurd FF till Superettan med det ackumulerade slutresultatet 3–2.

Statistik

Skytteligan

Assistligan

Se även
 Allsvenskan 2021
 Damallsvenskan 2021
 Elitettan 2021
 Division 1 2021
 Svenska cupen: 2020/2021 2021/2022
 Svenska cupen: 2020/2021 2021/2022 (damer)

Källor

Sportåret 2021
Säsonger av Superettan
Fotbollssäsongen 2021
Fotboll i Sverige 2021